Messier 37 – gromada otwarta gwiazd
 M37 – czołgowy karabin maszynowy
 M37 HMC – działo samobieżne